Enargia ypsillon är en fjärilsart som beskrevs av Ignaz Schiffermüller 1775. Enargia ypsillon ingår i släktet Enargia och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Bildgalleri

Källor 

Nattflyn
ypsillon